Leberbach und Lebergraben sind geographische Namen:

 Leberbach, Weiler im Ortsteil Weschnitz der Gemeinde Fürth, Kreis Bergstraße, Hessen
 Leberbach (Erms), linker Zufluss der Erms in Neuhausen an der Erms, Stadt Metzingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Leberbach, deutscher Name der Lièpvrette, linker Zufluss des Giessen bei Châtenois, Département Bas-Rhin, Region Grand Est, Frankreich

 Lebergraben (Mur), rechtes Bachtal zur Mur in Leoben, Steiermark